Invincible-Klasse steht für:

 Invincible-Klasse (1908), Schiffe im Dienst der Royal Navy zwischen 1908 und 1921
 Invincible-Klasse (1980), Schiffe im Dienst der Royal Navy zwischen 1980 und 2014
 im Bau befindliche U-Boote der Marine von Singapur, siehe U-Boot-Klasse 212 A#Klasse 218 SG